Захват Корфу — часть дипломатического и военного кризиса в 1923 году между Италией и Грецией, вызванного убийством итальянского генерала , возглавлявшего комиссию по разрешению греческо-албанского территориального конфликта. В результате, Бенито Муссолини направил Греции ультиматум, после отказа от полного выполнения которого началась бомбардировка и оккупация острова Корфу.

Предпосылки 
Во время турецко-итальянской войны Италия оккупировала Додеканес — архипелаг у берегов Турции с преимущественно греческим населением. По соглашению Венизелоса-Титтони от 1919 года Италия пообещала уступить острова, кроме Родоса, Греции, а та должна была признать итальянские претензии на часть Анатолии.

Однако после победы кемалистов в войне за независимость итальянцы потеряли контроль над Анатолией, что делало невозможным выполнение их части соглашения и летом 1923 укрепил итальянский гарнизон на архипелаге, планируя его присоединение к Италии.

По результатам мирного договора своих владений, в частности провинций Джубаленд и Джарабуб, лишилась Британская Империя. Ранее эти провинции были обещаны Италии, при условии разрешения ситуации с Додеканесом. Фактическое значение этих территорий сводилось не к их незначительному экономическому потенциалу, но к важной роли в пропаганде Фашистской партии и Муссолини в частности. Придя к власти на осуждении слабости своих предшественников и обещаниях быть «сильный вождём, который сведёт на нет изуродованную победу», он уже к лету 1923 года вынужден был столкнутся с реальностью, что Италия недостаточно сильна, чтобы выполнить все его обещания.

Тем временем, между Грецией и Албанией возник территориальный спор, решить который должна был быть решён Конференцией Послов — одного из руководящих органов Лиги Наций. Для урегулирования спора была создана уполномоченная комиссия из официальных представителей Франции,Британии и Италии. Председателем комиссии был назначен итальянский генерал . С самого начала переговоров отношения между Грецией и комиссией были плохими. В конце концов, греческий делегат открыто обвинил Теллини в работе на Албанию.

В июле 1923 года Муссолини приказал адмиралам КВМС начать подготовку к оккупации Корфу, ожидаемой этим летом в ответ на провокации Греции. Адмирал и министр ВМФ Италии Таон ди Ревель приветствовал захват Корфу полагая, что это покажет итальянскому народу важность военно-морского флота и приведет к увеличению финансирования. При этом о планах оккупации не было сообщено дипломатам, в ожидании их сопротивления, что подтвердилось в дальнейшем.

Убийство Теллини 
27 августа 1923 года Теллини, майор Луиджи Корти, лейтенант Марио Боначини, а также албанский переводчик Танас Гезири и шофер Ремиджио Фарнетти попали в засаду и были убиты неизвестными на пограничном переходе Какавия, на территории Греции. Жертвы не были ограблены. Инцидент произошел недалеко от спорной границы и мог быть совершен любой из сторон.

Италия и Албания обвинили в нападении греков, в то же время Греция а также румынский консул в Янине возложили ответственность на албанских бандитов.

В 1945 году посол Великобритании в Греции Реджинальд Липер направил сэру Энтони Идену письмо, в котором предполагал, что убийстве Теллини виновны чамские албанцы, в частности, бандит Даут Ходжа.

По мнению греческого историка Аристотеля Каллиса:

Ультиматум 
29 августа 1923 года Италия направила Греции ультиматум, требуя:

 официальных извинений итальянской дипломатической миссии в Афинах,
 торжественные похорон в католическом соборе в Афинах в присутствии всего греческого правительства,
 воинских почестей для тел погибших,
 почестей греческого флота итальянскому флоту, который будет отправлен в Пирей,
 смертную казнь для виновных,
 возмещения в размере 50 миллионов лир в течение пяти дней после получения ультиматума
 строгого расследования, проведённого быстро, с привлечением итальянского военного атташе.

Италия также требовала ответа на ультиматум в течение 24 часов.

Греция ответила Италии 30 августа, приняв 4 требования со следующими изменениями:

 Комендант Пирей выразит сожаление греческого правительства итальянскому министру.
 пройдет панихида в присутствии членов правительства,
 в тот же день отряд гвардейцев салютует итальянскому флагу в итальянской дипломатической миссии,
 военные воздадут почести останкам жертв, когда их перевезут на итальянский военный корабль.

Остальные требования были отклонены из-за нарушения суверенитета и чести Греции.

Кроме того, греческое правительство заявило о своей полной готовности предоставить справедливое возмещение семьям жертв. и что оно не согласилось на расследование в присутствии итальянского военного атташе, но оно будет рад принять любую помощь, которую полковник Пероне (итальянский военный атташе) мог бы оказать, предоставив любую информацию, которая могла бы облегчить обнаружение убийц.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Блокады
Конфликты 1923 года
Дипломатические инциденты
Греко-итальянские отношения
История Керкиры
Лига Наций
Ультиматумы
Бенито Муссолини
Итальянский фашизм